Iglesias (Italië), een stad in Italië
 Iglesias (Spanje), een gemeente in Spanje
 Julio Iglesias, een Spaans zanger
 Enrique Iglesias, een Spaans zanger en zoon van de voorgaande
 Gabriel Iglesias, een Amerikaans stand-upkomiek

Zie ook 
Iglesia (doorverwijspagina)